Андрей Старостин:
 Старостин, Андрей Никонович (1940—2020) — советский и российский учёный в области физики плазмы и лазерной физики.
 Старостин, Андрей Петрович (1906—1987) — советский футболист, защитник.